Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Hannibal, в честь карфагенского полководца Ганнибала. Еще один был запланирован, но позже отменен:

 HMS Hannibal — 50-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1779 году; захвачен французами в 1782 году.
 HMS Hannibal — 14-пушечный шлюп; куплен в 1782 году; отправлен на слом в 1788 году.
 HMS Hannibal — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1786 году; захвачен французами во время сражения в заливе Альхесирас 5 июля 1801 года.
 HMS Hannibal — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1810 году; переведен на рейдовую службу в 1825 году; отправлен на слом в 1833 году.
 HMS Hannibal — планировался как 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; был заказан в 1840 году, но был отменен.
 HMS Hannibal — 91-пушечный винтовой линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1854 году; блокшив с 1874 года; продан на слом в 1904 году.
 HMS Hannibal — броненосец типа Маджестик; спущен на воду в 1896 году; во время Первой мировой войны использовался как военный транспорт; был продан в 1920 году.